51 rok naszej ery
 51 rok przed naszą erą
 51 – liczba naturalna
 „51” – piosenka polskiego zespołu TSA
 (51) Nemausa – planetoida

Zobacz też